

Населені пункти та їхні частини

 Ковалевко — село в гміні Кциня Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ковалевко — село в гміні Стара Біла Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ковалевко — село в гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Ковалевко — село в гміні Стшеґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Ковалевко — село в гміні Оборники Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Ковалевко — частина села Ковалево в гміні Мелешин Гнезненського повіту Великопольського воєводства

Примітки